Гриммонд () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1843—1924) — новозеландский золотодобытчик и политик, член Палаты представителей (1887—1890) и Законодательного совета (с 1918).
  (род. 1938) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Ричмонд».
  (род. 1998) — гайанская крикетчица, игрок сборной Вест-Индии.

См. также 
 Гримонд, Джо (1913—1993) — британский политик, лидер Либеральной партии (1956—1967, 1976), член Палаты общин (с 1950).